Osoby o tym nazwisku:
 Adolf Karge – polski lekarz weterynarii
 Jan Karge – niemiecki duchowny luterański
 Józef Karge – amerykański generał 

Inne:
 (4822) Karge – planetoida z pasa głównego asteroid